Guillermo Cañas era il detentore del titolo.
Paradorn Srichaphan ha battuto in finale Karol Kučera 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Guillermo Cañas (quarti)
  Paradorn Srichaphan (campione)
 n/a
  Juan Ignacio Chela (semifinali)

 Andrei Pavel (primo turno) 
 Rainer Schüttler (quarti) 
 Lars Burgsmüller (primo turno) 
 Albert Montañés (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2003
ATP Tour 2003